ROT47 – kodowanie przesuwające, zamieniające każdy znak ASCII z przedziału 33-126 na znak znajdujący się 47 pozycji dalej, ale nie dalej niż do 126 pozycji. Podobnie jak ROT13 jest on samoodwracalny, tzn:

Implementacja 
Kod przekształcenia rot47 napisany w Perlu:

perl -pe 'tr/\x21-\x7e/\x50-\x7e\x21-\x4f/'

Kod rot47 w PHP:

strtr($str, '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~', 
            'PQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO');

oraz w systemach uniksowych:

tr '\!-~' 'P-~\!-O'

Przykład 
Przykładowy tekst:
 To zdanie jest zakodowane.
po zakodowaniu ROT47 wygląda następująco:
 %@ K52?:6 ;6DE K2<@5@H2?6]

Szyfry klasyczne